Visoče (Šentjur pri Celju), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur pri Celju
 Visoče (Tržič), een plaats in de Sloveense gemeente Tržič